Калугерово (болг. Калугерово) — название нескольких сёл в Болгарии.

 Калугерово (Пазарджикская область) 
 Калугерово (Софийская область) 
 Калугерово (Хасковская область)